Новые Ключи — название населённых пунктов в России:

 Новые Ключи — село в Улётовском районе Забайкальского края.
 Новые Ключи — село в Кинель-Черкасском районе Самарской области.
 Новые Ключи — посёлок в Чаинском районе Томской области.

См. также 
 Ключи